Osoby noszące nazwisko Skalski:
 Ernest Skalski (ur. 1935) – dziennikarz
 Jan Nepomucen Skalski (1822–1937) – twórca fundacji stypendialnej
 Janusz Skalski (ur. 1951) – kardiochirurg
 Jerzy Skalski (1925–2010) – generał, polityk
 Kacper Skalski (ur. 1982) – lekkoatleta
 Michał Skalski (ur. 1985) – szachista
 Rafał Skalski (ur. 1985) – reżyser
 Stanisław Skalski (1870–1937) – lekarz, działacz społeczny
 Stanisław Skalski (1895–1988) – założyciel i prorektor PWSP w Krakowie
 Stanisław Skalski (1915–2004) – generał lotnictwa
 Witold Skalski (1879-1961) – profesor Akademii Handlowej w Poznaniu
 Władysław Skalski (ok. 1837–1901) – lekarz
 Władysław Skalski (1941–2011) – inżynier, poseł

Zobacz też 
 Dekanat skalski – w strukturach diecezji kieleckiej
 Skalski Potok – potok w Małych Pieninach